Anders Gløersen (ur. 22 maja 1986 w Bøler) – norweski biegacz narciarski, specjalista sprintu, dwukrotny medalista mistrzostw świata. Zawodnik klubu Rustad IL.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 13 listopada 2004 roku w zawodach FIS Race w Beitostølen, gdzie zajął 46. miejsce w biegu na 15 km techniką klasyczną. W marcu 2005 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Rovaniemi, zajmując czternaste miejsce w sprincie klasykiem. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Kranju był czwarty w sprincie stylem dowolnym, a bieg na 10 km stylem klasycznym ukończył na 31. pozycji. Brał też udział w mistrzostwach świata młodzieżowców w Tarvisio w 2007 roku, gdzie ponownie był czwarty w sprincie klasykiem. Walkę o medal przegrał tam z Finem Matiasem Strandvallem.

W Pucharze Świata zadebiutował 14 marca 2007 roku w Drammen, zajmując 36. miejsce w sprincie klasykiem. Pierwsze pucharowe punkty, a zarazem pierwsze podium i pierwsze zwycięstwo wywalczył 16 grudnia 2007 roku w Rybińsku, gdzie był najlepszy w sprincie stylem dowolnym. W sezonie 2007/2008 jeszcze raz stanął na podium - 1 marca 2008 roku w Lahti wygrał tą samą konkurencję. Ostatecznie sezon ten ukończył na 21. pozycji w klasyfikacji generalnej oraz czwartej w klasyfikacji sprinterskiej. Jest to jak dotąd jego najlepszy sezon w karierze. W kolejnych sezonach jeszcze kilkakrotnie stawał na podium, odnosząc dwa zwycięstwa: 14 marca 2010 roku w Oslo i 15 grudnia 2013 roku w Davos wygrywał sprinty techniką dowolną.

Podczas mistrzostw świata w Oslo w 2011 roku zajął trzynaste miejsce w sprincie stylem dowolnym. Był to jego jedyny start na tej imprezie. Na rozgrywanych trzy lata później igrzyskach olimpijskich w Soczi wystartował tylko w sprincie stylem klasycznym. Dotarł tam do finału, w którym zderzył się jednak z Rosjaninem Siergiejem Ustiugowem i Szwedem Marcusem Hellnerem. Wszyscy trzej zawodnicy przewrócili się, najszybciej pozbierał się Gløersen, jednak strata do pozostałych zawodników była już za duża. Ostatecznie Norweg ukończył bieg na czwartej pozycji, tracąc do trzeciego na mecie Emila Jönssona ze Szwecji blisko cztery sekundy.

Gløersen startuje także w zawodach FIS Marathon Cup. 9 marca 2014 roku odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w biegach tego cyklu, wygrywając szwajcarski Engadin Skimarathon. Wyprzedził tam bezpośrednio Francuza Jeana-Marca Gaillarda oraz reprezentanta gospodarzy Toniego Liversa. W klasyfikacji końcowej sezonu 2013/2014 zajął dziewiąte miejsce.

Jego brat bliźniak, Øyvind Gløersen także jest biegaczem narciarskim.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

FIS Worldloppet Cup (FIS Marathon Cup)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: ?
 sezon 2013/2014: 9.
 sezon 2017: 16.
 sezon 2018: 6.

Miejsca na podium

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS-u 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015
Norwescy biegacze narciarscy
Norwescy olimpijczycy (Soczi 2014)
Urodzeni w 1986